CSP – Communicating Sequential Processes,
 CSP – Chemical Society of Peru,
 CSP – Partia Chrześcijańsko-Społeczna, ugrupowanie reprezentujące niemieckojęzycznych Belgów,
 CSP Limoges – francuski klub koszykarski,
 CSP – Content Security Policy, zabezpieczenie stron internetowych.